Chineza se poate referi la: 

 Ceva din China sau legat de aceasta 
 Oameni chinezi, oameni de naționalitate, cetățenie sau etnie chineză 
 Zhonghua minzu, naționalitatea chineză supraetnică 
 Han chinez, grupul etnic majoritar din China continentală, Hong Kong, Macau și Taiwan 
 Minorități etnice din China, non-Han chinezi din China 
 Cetățeni ai Republicii Populare Chineze 
 Chinezi de peste mări, oameni cu origini chineze în afara teritoriilor China continentală, Hong Kong, Macau și Taiwan 
 Limba chineză, un grup de limbi înrudite vorbite predominant în China, în diferite soiuri și forme inteligibile și neinteligibile reciproc, împărtășind un script scris (caractere chinezești, tradiționale și simplificate) 
 Chineză standard, forma standard de chineză mandarină în China continentală, similară formelor chineze mandarine din Taiwan și Singapore 
 Soiuri de chineze, topolectele grupate sub limbi chineze 
 Chineză scrisă, scriptul folosit pentru limbile chineze 
 Bucătăria chineză, stiluri de mâncare originare din China 
 Bucătăria chineză americană

Geografie 

 Vârful chinezesc (dezambiguire)

Alte utilizări 

 „Chinese Gordon”, poreclă a lui Charles George Gordon (1833-1885), comandant și administrator militar britanic 
 „Chineză”, cântec despre mâncare de Lily Allen de la It's Not Me, It's You

Vezi si 

 Cetățean chinez (dezambiguizare) 
 Tang chinezesc (dezambiguire) 
  
Pagini cu dizambiguire de limbă și naționalitate